Эпинетрон () — известный с V в. до н. э. древнегреческий прибор, использовавшийся для защиты колен пряхи при раскатывании шерсти. Работа на эпинетроне описана у Гесихия Александрийского.

В аттическую эпоху эпинетрон стал предметом культа и часто вкладывался в захоронение усопшим незамужним девушкам.

Эпинетрон изготавливался из глины или дерева, часто украшался вазописью.

Ссылки 
 
 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства

Сосуды Древней Греции